Петро Монтигердович — подільський староста, воєвода троцький.
 Петро Іванович Монтигердович Білий — маршалок Волинської землі, воєвода троцький.